Mužská dvouhra Shanghai Rolex Masters 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže šanghajského tenisového Mastersu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo sedm tenistů po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech. Obhájcem titulu byl britský tenista Andy Murray, kterého limitovalo dlouhodobé zranění kyčle.

Vítězem se stal druhý nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále zdolal turnajovou jedničku Rafaela Nadala po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal šesté turnajové vítězství, které představovalo 94. singlový titul na okruhu ATP Tour, čímž se vyrovnal historicky druhému Ivanu Lendlovi. Oba zaostávali za prvním Jimmym Connorsem, jenž vyhrál 109 trofejí. Jednalo se již o pátou výhru Švýcarovu v řadě nad Nadalem a čtvrtou v probíhající sezóně.

K titulu Federer uvedl: „Vloni jsem tu kvůli zranění nebyl, takže je to hrozně milé, že jsem zase v Šanghaji. Je úžasné, že jsem tu zpět a hraju se svým dobrým přítelem a soupeřem Rafou. Asi jsme ani nečekali, že budeme mít takovýhle rok.“

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2017
ATP World Tour 2017